Evie Dominikovic e Alicia Molik erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria Junior.

Eléni Daniilídou e Virginie Razzano hanno battuto in finale 6–1, 6–1 Natalie Grandin e Nicole Rencken.

Teste di serie

 Ansley Cargill /  Lindsay Dawaf (secondo turno)
 Dája Bedáňová /  Aniela Mojzis (semifinali)
 Katarina Basternaková /  Zuzana Kučová (quarti di finale)
 Dominika Luzarová /  Iveta Benešová (primo turno)

 Natalie Grandin /  Nicole Rencken (finale) 
 Laura Granville /  Julia Scaringe (primo turno) 
 Kavitha Krishnamurthy /  Kinga Berecz (primo turno)  
 Melinda Malouli /  Stéphanie Cohen-Aloro (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1999